Blutsch ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Blutsch (* 1940), österreichischer Fußballspieler
 Armin Blutsch (* 1961), österreichischer Feuerwehrfunktionär
 Markus Blutsch (* 1995), österreichischer Fußballspieler